Danny Da Costa puede referirse a las siguientes personas:

 Danny da Costa (futbolista), futbolista alemán;
 Danny Da Costa (yudoca), yudoca británico.